Флаг муниципального образования Вы́селковское сельское поселение в составе муниципального образования Выселковский район Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 28 мая 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5633.

Описание 
Описание флага, утверждённое решением Совета Выселковского сельского поселения от 28 мая 2009 года № 4, гласит:

Прямоугольное, разделённое на 2 части полотенце с соотношением ширины к длине 2/3, несущее на правой, равной 1/3 длины полотенца изображение герба Выселковского сельского поселения; левая часть, равная 2/3 длины полотенца — красная.

В утверждённом в этот же день решении о гербе, геральдическое описание герба не приведено.

По информации М. В. Шарунова, одного из авторов символики муниципального образования, описание флага, утверждённого 25 мая 2009 года и внесённого в Государственный геральдический регистр Российской Федерации, гласит:

Полотнище с соотношением сторон 2:3, разделённое по вертикали на три части синюю, жёлтую и синюю в соотношении 3:4:3, с изображением на жёлтом фоне кубанского казака выполненного чёрным, красным, жёлтым и белым цветами; жёлтая часть полотнища отделена от синей, ближней к древку части полотнища находящейся в руке казака пикой с бунчуком, а от ближней к сводному краю полотнища — орнаментом в виде ветвей акации с шипами, воспроизведёнными в зелёном, жёлтом и белом цветах.

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, природные и экономические особенности сельского поселения.

Синий цвет (лазурь) символизирует безупречность, добродетель, возвышенные устремления, волю, чистое небо, а также это цвет линейных казаков, к которым ранее принадлежали первые жители поселения.

Выселковское казачье общество является одним из самых больших станичных казачьих обществ на Кубани, на что аллегорически указывает изображение кубанского казака в форме. Золотое оружие казака символизирует подвиги и воинскую славу выселковцев.

Ветви акации являются символом переселения и указывают на то, что Выселковское поселение основано переселенцами из Воровсколесской и Суворовской станиц. Изображение синих полос по краям также аллегорически напоминает о двух населённых пунктах слившихся в единую станицу.

Жёлтый цвет ветвей символизирует стремление к развитию. Цветы на ветвях символизируют надежду на молодое поколение поселения.

Зелёный цвет символизирует природу, плодородие, жизнь, возрождение и здоровье, а также аллегорически указывает на развивающееся в поселении животноводство.

Жёлтый цвет (золото) аллегорично показывает на неисчерпаемое богатство полей поселения, на кубанское золото — хлеб. Золото символизирует сельское хозяйство, величие, достаток и процветание, прочность, а также говорит о верности, славе и заслугах жителей поселения.

История 

Первый флаг Выселковского сельского поселения был утверждён 9 октября 2007 года решением Совета Выселковского сельского поселения № 5.

Примечания 

Флаги с изображением пешего воина‎
Флаги с изображением копья
Акация в геральдике